Manfredo Manfredi (XIII secolo) – politico italiano vissuto nel XIII secolo
Manfredo Manfredi (1859-1927) – architetto italiano progettatore del Palazzo del Viminale. Fu deputato del Regno d'Italia
Manfredo Manfredi  – calciatore italiano degli anni '30 e '40
Manfredo Manfredi (1928-2013) – politico e deputato italiano
Manfredo Manfredi (1934) – regista italiano